Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 18 липня 2014 року. Кваліфікація відбулась 15 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 

Чемпіонат світу з фехтування 2014